Южно-Уральский военный округ (ЮжУрВО, Южно-Уральский ВО) — формирование (военный округ) РККА и СА ВС СССР, существовал в СССР с 1 декабря 1941 года по 15 января 1958 года.

Неофициальный гимн (марш) округа — песня на слова А. И. Фатьянова и музыку В. Соловьёва-Седого «Южноуральская» (Южно-уральская) (1943).

История 
В начале Великой Отечественной войны, в связи с потерей части территории государства, на которых размещались военные округа Красной Армии, произошло их сокращение, в результате которого возникла необходимость создания новых военных округов в тылу Красной Армии. В соответствии с приказом Сталина, в целях подготовки военно-обученных резервов, для действующей армии и флота были сформированы новые военные округа, в том числе и ЮУрВО.

Приказ о территориальном составе военных округов Европейской части СССР № 0444, 26 ноября 1941 г.
 1. С 1 декабря 1941 г. территориальный состав округов Европейской части Союза ССР иметь в следующем составе:
 …
 Южно-Уральский военный округ: Башкирская АССР, Чкаловская, Западно-Казахстанская, Актюбинская и Гурьевская области. Штаб округа — Чкалов.
 …
 2. Назначаются:
 …
 Командующим войсками Южно-Уральского военного округа — генерал-лейтенант Курдюмов, Владимир Николаевич.
 …
 3. На формирование управлений новых военных округов обратить в полном составе: управление Орловского военного округа — на управление Южно-Уральского военного округа и … .
 4. Командующим войсками военных округов передачу войсковых частей, учреждений и заведений, переходящих территориально в состав других военных округов, закончить к 5 декабря 1941 г. …

Народный комиссар обороны СССР И. СТАЛИН

К лету 1942 года в Южно-Уральском военном округе, из эвакуированных академий, училищ и курсов, мобилизационных резервов СССР была создана система по военному обучению призывного контингента, в военных училищах и запасных воинских частях. До 1943 года продолжался количественный и качественный рост военных учебных заведений, запасных частей и соединений округа, численность которых достигла 84 единиц. С 1943 года эвакуированные учебные заведения стали возвращать к местам прежней дислокации, часть из них была переведена в другие военные округа, в том числе на освобождённую от оккупации территорию СССР, а некоторые были расформированы. В результате этого, к началу 1945 года количество военных учебных заведений, запасных частей и соединений округа составило 23 единицы.

В период Великой Отечественной войны на территории ЮУрВО были сформированы и отправлены на фронты ВОв стрелковые и кавалерийские дивизии, стрелковые, истребительные, моторизованные бригады, артиллерийские, миномётные полки, дивизионы бронепоездов, разведывательные артиллерийские дивизионы, пулемётно-артиллерийские батальоны, батальоны связи и другие соединения и части. На территории ЮУрВО, в период с 1941 года по 1945 год были сформированы 339 различных соединений и воинских частей, в том числе 84 соединения и 44 части специальных войск, 114 артиллерийских частей, 45 частей связи и 19 авиационных полков.

Всего с территории, на которой дислоцировался ЮжУрВО, с 1941 года направлено в действующую Красную Армию:
 43 кавалерийских и стрелковых соединения;
 2 отдельные истребительные бригады;
 23 авиационных полка (ап);
 51 миномётный и артиллерийский полк и отдельный миномётный и артиллерийский дивизион;
 4 отдельных дивизиона броневых поездов;
 12 отдельных пулемётно-артиллерийских батальонов;
 12 отдельных автомобильных батальона;
 5 отдельных дорожно-строительных батальона;
 4 отдельных гужетранспортных батальона;
 2 отдельных мостостроительных батальона;
 2 отдельных батальона воздушного наблюдения, оповещения и связи;
 1 полк связи;
 11 отдельных батальонов связи;
 9 отдельных телеграфно-строительных рот;
 8 отдельных кабельно-шестовых рот;
 5 отдельных телеграфно-эксплуатационных рот;
 другие части.

На Тоцком учебно-артиллерийском полигоне Южно-Уральского военного округа во время проведения корпусного учения, в 09 часов 34 минуты (по московскому времени), 14 сентября 1954 года, применили атомную бомбу, мощностью 40 килотонн, с самолёт-носителя Ту-4, сбросив её с высоты 8000 метров. Взрыв ядерного заряда произошёл на высоте 350 м. Через 5 минут после этого началась артиллерийская подготовка, а затем — удары бомбардировочной авиации. В ходе учении, с применением ядерного оружия, были задействованы: около 45 000 человек личного состава, 600 танков и самоходных артиллерийских установок (САУ), 500 орудий и миномётов, 600 бронетранспортеров, 320 самолётов, около 6000 тягачей и автомобилей.

При расформировании округа в 1958 году его территория была передана Приволжскому и Туркестанскому военным округам.

Состав 
В разное время в состав Южно-Уральского военного округа входили:
 Управление
 управления (отделы, отделения)
 штаб ВО
 Военный трибунал ВО
 Академия Генерального штаба
 Военно-политическая академия имени В. И. Ленина
 Военно-воздушная академия
 Уфимское пехотное училище
 Чкаловское пехотное училище
 Краснохолмское пехотное училище
 Южно-Уральское пулемётное училище
 2-е Астраханское пехотное училище
 Гурьевское военно-пехотное училище
 Чкаловское кавалерийское училище (расформировано к 30 июля 1942 г.)
 2-е Ленинградское артиллерийское училище
 Марьинское артиллерийское училище
 Камышинское танковое училище
 Ленинградское училище воздушного наблюдения, оповещения и связи
 Ленинградское училище связи
 Военно-политическое училище округа
 Севастопольское зенитно-артиллерийское училище
 Первое Чкаловское военное авиационное училище лётчиков им. К. Е. Ворошилова
 Второе Чкаловское военное авиационное училище штурманов
 10-я военно-авиационная школа первоначального обучения
 Курсы усовершенствования командного состава противовоздушной обороны
 Курсы усовершенствования зенитной артиллерии РККА
 Южно-уральские курсы усовершенствования офицеров пехоты
 29-й учебный стрелковый полк
 70-й отдельный автомобильный транспортный батальон
 112-я кавалерийская дивизия (с 6 марта 1942 г.)
 113-я кавалерийская дивизия (с 6 марта 1942 г.)
 34, 316, 322, 328, 330 отдельные артиллерийские дивизионы особой мощности) (на 1 января 1944 г.)
 653-й смешанный авиационный полк
 управление 70-й армии
 175-я стрелковая дивизия
На территории ЮжУрВО для действий ВВС округа по предназначению, в 1943 г., приказом Народного комиссара обороны СССР № 0047, от 22 февраля 1943 г., было установлено 8 аэродромов.

Командование

Командующие войсками военного округа 
 В. Н. Курдюмов, генерал-лейтенант (26 ноября 1941 — январь 1942)
 Ф. Н. Ремезов, генерал-лейтенант (январь — апрель 1942)
 М. Т. Попов, генерал-майор (апрель 1942 — август 1943)
 Н. И. Дементьев, генерал-майор (август — сентябрь 1943)
 М. А. Рейтер, генерал-полковник (сентябрь 1943 — 15 июня 1945)
 Г. Ф. Захаров, генерал армии (июль 1945 — апрель 1946)
 С. К. Тимошенко,   маршал Советского Союза (апрель 1946 — март 1949)
 П. А. Белов,  генерал-полковник (март 1949 — май 1955)
 Я. Г. Крейзер,  генерал-полковник (май 1955 — январь 1958)

Начальники штаба 
 П. Е. Глинский, генерал-майор (ноябрь 1941 — март 1942)
 А. С. Татаринов, полковник (март — июнь 1943, врио)
 Н. В. Городецкий, генерал-майор (июнь 1942 — май 1944)
 В. Ф. Богданович, генерал-майор (май 1944 — май 1949, с перерывом)
 Д. Л. Казаринов, генерал-майор (март — апрель 1949, врио)
 М. В. Ивашечкин, генерал-лейтенант (май 1949 — май 1951)
 В. А. Белявский, генерал-лейтенант (март 1951 — июль 1953)
 П. Ф. Малышев, генерал-лейтенант (июль 1953 — сентябрь 1954)
 А. В. Владимирский, генерал-майор (сентябрь 1954 — январь 1955)
 И. А. Ласкин, генерал-лейтенант (январь 1955 — январь 1958)

Члены Военного Совета 
 Ф. Г. Чекаловский, бригадный комиссар, с декабря 1942 полковник, с июля 1944 генерал-майор (ноябрь 1941 — июль 1945)
 Д. А. Карпенков, генерал-майор (июль — декабрь 1945)
 Н. Е. Субботин, генерал-лейтенант (декабрь 1945 — апрель 1948)
 П. А. Усов, генерал-майор (апрель 1948 — апрель 1949)
 А. Г. Зубов, генерал-майор (апрель — август 1949, врио)
 Ф. Б. Чубунов, генерал-майор (август 1949 — июль 1950)
 В. П. Гаршин, генерал-майор (июль 1950 — ноябрь 1953)
 В. Н. Емельянов, генерал-лейтенант (ноябрь 1953 — сентябрь 1957)
 А. А. Паншин, генерал-майор (сентябрь 1957 — январь 1958)

Начальники Политуправления округа 
 Протасов, полковой комиссар (1941—1942)
 А. Н. Мельников, генерал-майор (1946—1953)
 И. А. Власенко,  генерал-майор (октябрь 1953 — октябрь 1957)

Командующие БТ и МВ 

 Генерал-майор танковых войск Юдин, Павел Алексеевич (25 июля 1946 — 24.06.1947 );

См. также 
 Тоцкий полигон
 Тоцкие войсковые учения

Примечания

Литература 
 Южно-Уральский военный округ. // Военная энциклопедия в 8 томах. Т. 8: Таджикский — Яшин / Гл. ред. комиссии С. Б. Иванов. — М.: Воениздат, 2004. — 579 с. — ISBN 5-203-01875-8. — С.536.
 Сборник указов, постановлений, решений, распоряжений и приказов военного времени. 1944 г. Л.: Газетно-журнальное и книжное издательство, 1945. 78 с.
 Приказы Верховного Главнокомандующего в период Великой Отечественной войны Светского Союза. М., 1975. 598 с.
 «50 лет Вооружённым Силам СССР», М., 1968
 Великая Отечественная война Советского Союза. 1941—1945. Краткая история. М., 1970. 640 с.
 
 «Краснознамённый Приволжский. Исторический очерк»
 «Великая Отечественная война. 1941—1945» четыре тома
 Великая Отечественная война: цифры и факты. Москва, 1995. 321 с.
 
 П. Г. Агарышев (под редакцией), сборник-справочник, «Урал ковал победу»
 Феськов В. И., Голиков В. И., Калашников К. А., Слугин С. А. Вооружённые силы СССР после Второй мировой войны: от Красной армии к Советской (часть1: Сухопутные войска)/ под науч. ред. В. И. Голикова. — Томск: Изд-во НТЛ, 2013. — 640 с.

Ссылки 
 Сайт Наши песни.
 Сайт Милитера.
 Боевой состав Красной Армии на 1 января 1944 г.
 Сайт Милитера.
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991

Южно-Уральский ВО
Южно-Уральский военный округ
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1958 году